Богородице Дево или Похвална песен в чест на Пресвета Богородица (църк.-слав.Богородице ДѢво) – е православна молитва, изпълнявана и като песнопение, чиято основа идва от приветствието на Архангел Гавриил към Богородица на Благовещение (Лука 1:28).

При католицизма Богородице Дево съответства на молитвата Аве Мария.

Текст

Бележки

Външни препратки 
 Изпълнение на тропара „Богородице Дево“ от Дивна Любоевич

Православие
Молитви